Die Primera División 2004/05 war die 74. Spielzeit der höchsten spanischen Fußballliga. Sie startete am 28. August 2004 und endete am 29. Mai 2005.

Der FC Barcelona wurde zum 17. Mal spanischer Meister.

Vor der Saison 
 Als Titelverteidiger ging der 6-malige Meister FC Valencia ins Rennen. Letztjähriger Vizemeister wurde der FC Barcelona.
 Aufgestiegen aus der Segunda División sind UD Levante, FC Getafe und CD Numancia.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Nach der Saison 
Internationale Wettbewerbe
 1. – FC Barcelona – UEFA Champions League
 2. – Real Madrid – UEFA Champions League
 3. – FC Villarreal – UEFA-Champions-League-Qualifikation
 4. – Betis Sevilla – UEFA-Champions-League-Qualifikation
 5. – Espanyol Barcelona – UEFA-Pokal
 6. – FC Sevilla – UEFA-Pokal
 Finalist der Copa del Rey – CA Osasuna – UEFA-Pokal
 7. – FC Valencia – UEFA Intertoto Cup
 8. – Deportivo La Coruña – UEFA Intertoto Cup
 9. – Athletic Bilbao – UEFA Intertoto Cup

Absteiger in die Segunda División
 18. – UD Levante
 19. – CD Numancia
 20. – Albacete Balompié

Aufsteiger in die Primera División
 Celta Vigo
 FC Cádiz
 Deportivo Alavés

Pichichi-Trophäe 
Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den erfolgreichsten Torschützen der Spielzeit vergeben.

Zuschauerschnitt 

Quelle:

Die Meistermannschaft des FC Barcelona

Weblinks 

 Spain - List of Champions rsssf.com
 Saison 2004/05 laliga.es

Einzelnachweise 

2004 05
Fußballsaison 2004/05